Wikariat Unter dem Wienerwald − jeden z 3 wikariatów rzymskokatolickiej archidiecezji wiedeńskiej, w skład którego wchodzi 17 dekanatów.

Skład wikariatu

Przypisy 

Archidiecezja wiedeńska